

Biologie 
 Lamella (krabben), een geslacht van krabben
 Lamella (oppervlakte-anatomie), een plaat-achtige structuur op het oppervlak van een dier
 Lamella van osteon, de concentrische cirkels rond de centrale Haversiaanse kanalen

Techniek 
 Lamella (materiaalkunde), onderdeel van een verzameling flinterdunne materiaallagen naast of over elkaar